Kanemoto bezeichnet:

 Kanemoto Racing, US-amerikanisches Motorradsportteam

Kanemoto ist der Familienname folgender Personen:

 Erv Kanemoto (* 1943), US-amerikanischer Techniker und Teambesitzer in der Motorrad-WM
 Hisako Kanemoto (* 1987), japanische Synchronsprecherin (Seiyū)
 Keita Kanemoto (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Masamitsu Kanemoto (* 1962), japanischer Fußballspieler